Список крупнейших публичных компаний США составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в апреле 2011 года.

Методика составления рейтинга 
Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на март 2011 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50 % акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. В этих списках существует минимальный порог попадания (в 2011 году это были $3,3 млрд для выручки, $207,9 млн для прибыли, $6,59 млрд для активов и $4,14 млрд для рыночной стоимости). Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания.

Рейтинг

Галерея

Географическое распределение компаний, представленных в рейтинге

Отраслевое распределение компаний, представленных в рейтинге

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала Forbes
 Сайт российского журнала Forbes

Кр
США
2011 год в экономике
2011 год в США